Dolina Cicha Liptowska – dolina w Tatrach
 Dolina Cicha Orawska – dolina na Orawie

Zobacz też:
 Cicha Dolina (Karkonosze)
 Rezerwat przyrody Cicha Dolina